„Prytkij” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty rosyjskiej (radzieckiej) marynarki wojennej:
 „Prytkij” – niszczyciel typu Sokoł z końca XIX wieku i I wojny światowej (ex-„Sokoł”)
 „Prytkij” – pierwotnie niemiecki niszczyciel Z14 „Friedrich Ihn” typu 1934A z okresu II wojny światowej, po wojnie radziecki „Prytkij”

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy rosyjskich i radzieckich okrętów